Юлда́шев (, , ) — тюркская фамилия, происходящая от слова Юлдаш.

Известные носители 
 Юлдашев, Абдугаффор Сатторович (род. 1957) — советский футболист и таджикистанский тренер.
 Юлдашев, Абдуллаазис Даминович (1921—1968) — Герой Советского Союза.
 Юлдашев, Акрам (1963—2011) — организатор и главный идеолог движения акрамитов.
 Юлдашев, Александр Юрьевич (род. 1967) — российский военачальник, командующий войсками и силами на Северо-Востоке с января 2018 г., вице-адмирал.
 Юлдашев, Алмаз Киямович (1926—2010) — советский и российский механик.
 Юлдашев, Ахнеф Ахметович (1920—1988) — башкирский языковед-тюрколог.
 Юлдашев, Баходыр Турсунович (1945—2021) — советский и узбекский актёр и режиссёр, народный артист Узбекистана (1995).
 Юлдашев, Бахтиёр (род. 1970) — советский и киргизский футболист.
 Юлдашев, Бехзод Садыкович (род. 1945) — советский и узбекский физик.
 Юлдашев, Гадойбой (1914—1967) — Герой Социалистического Труда.
 Юлдашев, Жавлонбек Набижанович — узбекский политик.
 Юлдашев, Карим Юлдашевич (1933—1999) — узбекский академик, врач-кардиолог.
 Юлдашев, Марат Владимирович (род. 1989) — российский математик, кибернетик.
 Юлдашев, Нигматилла Тулкинович (род. 1962) — узбекский политик, и. о. президента Узбекистана.
 Юлдашев, Раимберды (1926—?) — звеньевой колхоза, хлопкороб, Герой Социалистического Труда.
 Юлдашев, Рамиль Раильевич (род. 1961) — советский хоккеист.
 Юлдашев, Ренат Владимирович (род. 1989) — российский математик, кибернетик.
 Юлдашев, Роберт Нажипович (род. 1971) — российский музыкант.
 Юлдашев, Руслан Бахтиярович (род. 1990) — российский боксёр.
 Юлдашев, Садрутдин Ходжаевич (1917—1993) — советский и узбекский растениевод.
 Юлдашев, Саидали Арипович (род. 1968) — узбекский шахматист.
 Юлдашев, Тахир Абдулхалилович (1968—2009) — лидер Исламского движения Узбекистана.
 Юлдашев, Тимур Дамирович (1969—2014) — украинский пауэрлифтер, командир батальона особого назначения «Темур».
 Юлдашев, Файзулла (1912—1991) — Герой Советского Союза.
 Юлдашев, Фарход (род. 1980) — узбекский футболист.
 Юлдашев, Хисматулла — башкирский поэт.
 Юлдашев, Шавкат Мухитдинович (род. 1943) — председатель Верховного Совета Узбекистана (1991—1993).
 Юлдашев, Шерали (род. 1999) — киргизский футболист.

Юлдашева 
 Юлдашева, Лола Равшанбековна (род. 1985) — узбекская певица, автор песен и актриса.
 Юлдашева, Мархамат (1920 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Юлдашева, Назира — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Юлдашева, Сайёра (род. 1991) — узбекская шашистка.
 Юлдашева, Тамара Ишбулдовна (Тамара Искандерия; род. 1958) — башкирская поэтесса, переводчик, драматург, журналист.

Топоним 
 Юлдашева — деревня, Кунашакский район, Челябинская область, Россия

См. также